Robert Shaw kan syfta på bland andra:

* Robert Shaw (1916–1999), amerikansk dirigent och körledare
 Robert Shaw (1927–1978), brittisk skådespelare, författare och dramatiker
 Robert Shaw (född 1946), amerikansk fysiker
 Robert Barkley Shaw (1839–1879), brittisk reseskildrare och upptäcktsresande
 Robert Gould Shaw  (1837–1863), amerikansk militär